Sabirja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Sabirja (Kiew-Swjatoschyn), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn
 Sabirja (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw